Ribeira do Pombal (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Ribeira do Pombal (gemeente), een gemeente in deze microregio